Mühle Steinwiesen steht für:

 Mittlere Mühle (Steinwiesen)
 Obere Mühle (Steinwiesen)